Молодёжный — поселок в Милославском районе Рязанской области. Входит в состав Горняцкого сельского поселения.

История 
В 1966 г. указом президиума ВС РСФСР поселок первого отделения совхоза «Ольшанский» переименован в Молодёжный.

Население

Примечания 

Населённые пункты Милославского района